Merlot peut faire référence à :
 le merlot, cépage français ;
 le merlot blanc, cépage français ;
 un merlot, petit du merle ;
 Merlot (né en 1974), chanteur français ;
 Emmanuelle Merlot (née en 1986), coureuse cycliste française ;
 Joseph-Jean Merlot (1913-1969), homme politique belge ;
  (Multimedia Education Resource for Learning and Online Teaching), programme universitaire américain.

Voir aussi 

 
 
 Merlaut, commune française ;
 , personnage de fiction américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme français